Mulk ist
 der deutsche Ausdruck für die traditionelle Dialektform  Mulgi der südestnischen Sprache
 der deutsche Name der russischen Siedlung Sewerny (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, der Oblast Kaliningrad (Mulk, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)

Al-Mulk ist
 Al-Mulk (Sure), der Name der Sure 67 des Korans

Mulk oder al-Mulk ist der Name folgender Personen:
 Nasirul Mulk (* 1950), pakistanischer Jurist und Übergangspremierminister
 Nizam al-Mulk (1018–1092), Wesir unter den Seldschuken-Sultanen Alp Arslan und Malik Schah
 Sitt al-Mulk (970–1023), Regentin der Fatimiden

Siehe auch
 Ali Reza Khan Azod al Molk (Azud al-Mulk)
 Abolqasem Naser al Molk